Gnewuch ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Gnewuch (1903–1961), deutscher SA-Mann und Gaswagenfahrer
 Gerd Gnewuch (* 1934), deutscher Postbeamter und Philatelie-Historiker